Jack of All Trades steht für:
 Jack of All Trades (Band), eine deutsche Band aus dem Jahr 1998, die heute unter dem Namen "Polarkreis 18" bekannt ist.
 Jack of All Trades (Sprichwort), das englische Pendant zu Hansdampf in allen Gassen – eine umgangssprachliche Umschreibung eines Unruhestifters.
 Jack of All Trades, eine amerikanische Fernsehserie